Seljord (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Seljord (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente